Скотт Гаррінгтон (,  10 березня 1993, Кінгстон) — канадський хокеїст, захисник клубу НХЛ «Колумбус Блю-Джекетс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2008 року.

2011 року був обраний на драфті НХЛ під 54-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

1 липня 2015 його обміняли на Філа Кессела з «Торонто Мейпл-Ліфс», більшість того сезону він провів у складі фарм-клубу «Торонто Марліс». 

Наразі ж грає за клуб НХЛ «Колумбус Блю-Джекетс».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»
Уродженці Кінгстона (Онтаріо)